La Copa Hopman 2014 corresponde a la 26ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Polonia, Estados Unidos, Francia, Canadá, República Checa, Italia, Australia y España.

Hay 2 grupo, Grupo A y Grupo B en ambos grupos hay cuatro naciones que tendrá que jugar 3 partidos, estos partidos serán 1 individual hombre, 1 individual mujer y de ser necesario 1 dobles mixto. Las 2 primeras naciones de cada grupo avanzan a la final y de allí saldrá los campeones.

Preclasificación 

  Agnieszka Radwańska /  Grzegorz Panfil
  Sloane Stephens /  John Isner
  Alizé Cornet /  Jo-Wilfried Tsonga
  Eugenie Bouchard /  Milos Raonic

  Petra Kvitová /  Radek Štěpánek
  Flavia Pennetta /  Andreas Seppi
  Samantha Stosur /  Bernard Tomic
  Anabel Medina Garrigues /  Daniel Muñoz de la Nava

Grupo A 
Los partidos se realizan en la hora local (UTC +8)

Tabla de posiciones

Polonia vs Italia

Canadá vs Australia

Polonia vs Canadá

Italia vs Australia

Italia vs Canadá

Polonia vs Australia

Grupo B 
Los partidos se realizan en la hora local (UTC +8)

Tabla de posiciones

República Checa vs España

Estados Unidos vs España

Francia vs República Checa

Estados Unidos vs Francia

Francia vs España

República Checa vs Estados Unidos 

El singles de hombre se jugará con el canadiense Milos Raonic jugando por John Isner.
El partido de dobles mixtos se jugará con Bobusic y Anderson de Australia que juega por Stephens y Isner.

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2014